Nadarzyn (gemeente), een gemeente in Mazovië in Polen
Nadarzyn (Mazovië), een plaats in deze gemeente